Antron Corace – antico sabino
Corace (fiume) – fiume della Calabria
Corace (retore) – retore siculo (V secolo a.C.)